Дорфман  — прізвище єврейського походження

Етимологія 

У буквальному перекладі з їдиш — сільський чоловік, проте означає не селянин (на ідиші селянин називається поер) а людини, яка не жив у громаді, в єврейському містечку, а за родом занять проживав у сільській місцевості: як правило орендар поміщицького маєтку, утримувач трактиру (шинкар), винокур, цукрозаводчик, купець і т. ін.

Зустрічається в документах з першої половини XVIII століття. По-німецьки ньому. Dorfmann означає те ж, що на ідиші, але у німців прізвище практично не зустрічається. написання з двома n є германізації єврейської прізвища.

Відомі носії 
 Дорфман Аріель — романіст, драматург, есеїст.
 Дорфман Борис — львівский єврейський діяч та публіцист.
 Дорфман Дейвід — американський кіноактор.
 Дорфман Дейвід — американський хореограф.
 Дорфман Йосип (1952) — шахіст, гросмейстер.
 Дорфман Йосип (композитор) (1940—2006) — ізраїльський композитор і музичний педагог.
 Дорфман Міхаель (рабин).
 Дорфман Міхаель (письменник).
 Дорфман Мойсей Давидович (1908—2006) — мінералог.
  (1912—1999) — продюсер французького кіно.
 Дорфман Роберт (1916—2002) — американський економіст.
 Томмі Дорфман (нар. 1992) — американська акторка.
 Дорфман Яків Григорович (1898—1974), фізик.

Єврейські прізвища